CCA son unas siglas que pueden referirse a:

 Corriente de arranque en frío, magnitud de la corriente máxima de una batería, en inglés Cold Cranking Amps (CCA).
 Club Cazador Asesino, clan, web y grupo de entretenimiento, también conocido como CCA Entertainment.
 Compañía Colombiana Automotriz, ensamblador y fabricante de los automóviles de marca  Mazda para el mercado centro.
 Arseniato de cobre cromatado, tratamiento para la madera.
 Comics Code Authority.
 Cca. es la abreviatura de circa.
 CCA, '''una comunidad en línea de entretenimiento.

Siglas